Гилилов — еврейская фамилия (от мужского личного имени Гилель); имеет женскую форму Гилилова. Известные носители:

 Гилилов, Илья Менделевич (1924—2007) — российский литературовед.
 Гилилов, Павел Львович (род. 1950) — российско-германский пианист.